Nebimen ist der Name von:

 Nebimen (Bildhauer), altägyptischer Bildhauer der 18. Dynastie
 Nebimen (Goldschmied), altägyptischer Goldschmied des Neuen Reiches